

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, wq tym 1 podstawowa
 Mokry Bór – część wsi Chmieleniec w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Łęczyce 
 Mokry Bór – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Mniów